Малая Основа — небольшая историческая местность в ныне Новобаварском районе города Харькова между Карповым садом, Новосёловкой и Старой Основой.

Границы 

Исторические границы Малой Основы проходят от Карповского сада на севере до железнодорожной развязки южнее платформы Новоселовка на юге, и от железнодорожной линии на востоке до современной Семинарской улицы на западе.

См. также 
 Основа (местность)

Улицы 
 Старомалоосновянская улица.

Источники 
 вул. Старомалооснов'янська на мапі Харкова - Mapia.ua.
 Багалей Д., Миллер Д. История города Харькова за 250 лет существования (с 1655 года) — Харьков: типография М. Зильберберг и Сыновья, 1912. — Т. II.

География Харькова
Основа (Харьков)